Карл Бецольд (; ) — немецкий семитолог и ассириолог.

Несколько лет работал в Британском музее (Лондон). Разбирал коллекцию клинописных табличек из библиотеки Ашшурбанипала и из Тель-эль-Амарнского архива.

В 1884 году совместно с Ф. Хоммелем основал журнал «Zeitschrift für Keilschriftforschung und verwandte Gebiete» (впоследствии «Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete»).

С 1894 года профессор в Гейдельберге.

Выступал против панвавилонизма.

Сочинения 
 Catalogue of the cuneiform tablets in the Kouyunjik collection of the British museum, v. 1-6, L., 1889—1914; в рус. пер.- Ассирия и Вавилония, СПБ, 1904.

См. также 
 Бецольд Карл в Большой Советской Энциклопедии

Примечания 

Востоковеды Германии
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Баварской академии наук